HMS Sturkö har två fartyg döpts till i svenska flottan:

 – minsvepare av Hanöklass sjösatt år 1953
 – minröjningsfartyg av Spåröklass (tidigare av Styrsöklass) sjösatt år 1997

Se även
Sturkö (olika betydelser)